Entrimo är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Ourense och regionen Galicien, i den nordvästra delen av landet,  km väster om huvudstaden Madrid. Entrimo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Entrimo är kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Entrimo. Runt Entrimo är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Bande,  km nordost om Entrimo. I omgivningarna runt Entrimo 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 
Orter i Galicien